Secu lehetséges jelentései:
 Secu (Dolj megye), község
 Székpatak, romániai település Hargita megyében
 Székul, romániai település Krassó-Szörény megyében
 falu Neamț megyében, Békás városhoz tartozik
 Securitate, a román kommunista diktatúra titkosszolgálata